De Tumbes vliegenpikker (Phaeomyias tumbezana) is een zangvogel uit de familie Tyrannidae (tirannen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 3 ondersoorten:
 Phaeomyias tumbezana tumbezana: ZW-Ecuador en extreem NW-Peru.
 Phaeomyias tumbezana inflava: NW-Peru.
 Phaeomyias tumbezana maranonica: N-Peru.

Externe link
Avibase

Tirannen
Dier uit het Neotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd